Signal peut désigner :

Signalisation, communication 
La  est la mise en œuvre de signaux codés de façon à pouvoir être communiqués à distance.

Par usage 
 signal de détresse, moyen conventionnel de faire savoir que l'on a besoin d'aide ;
 ,moyen conventionnel de prévenir d'une situation d'urgence ;
 signal, vecteur d'information, dans le domaine de la modélisation et l'analyse des systèmes ;
 signal analytique, fonction complexe, en traitement du signal, dont la partie réelle est la fonction réelle du temps f(t) représentant un signal et la partie imaginaire est la transformée de Hilbert g(t) de cette fonction f(t).
 signal d'horloge ou de , cas particulier de signal analogique où le message transmis est l'instant où il survient, qu'il soit constitué d'un son ou d'un éclair de métronome, ou, comme dans les applications d'électronique numérique, d'une brusque variation de tension électrique ;
 signal logique, transmet un message qui ne peut avoir que deux valeurs, vrai ou faux ;

Par moyen de transmission 
 Signal de fumée ;
 signal électrique, forme de signal, à la base des télécommunications et à propos duquel se sont élaborées la théorie de l'information et la théorie algorithmique de l'information ;
 séquence signal, évènement biochimique capable d'en provoquer un autre, en médecine et en biologie.

Économie 
 signal, information donnée par un émetteur qui aide le récepteur à prendre une décision ;
 signal faible, éléments de l'environnement qui doivent faire l'objet d'une .

Informatique 
 signal, forme limitée de communication inter-processus, dans le domaine informatique ;
 Signal, application mobile permettant d'envoyer des messages et de téléphoner de manière chiffrée.

Biologie 
 Théorie du signal (biologie)

Toponymes 
Dans certaines régions belges, françaises et suisses, un « signal » désigne souvent un sommet local (bien que moins fréquent le terme soit, dans le sud du Massif central, comparable aux puechs), notamment :
 En Belgique :
 le signal de Botrange, dans la région des Hautes Fagnes, est le point culminant de la Belgique ().
 En France :
 le signal de Saint-André, second sommet des monts du Lyonnais () ;
 le signal de Mailhebiau, point culminant du massif de l'Aubrac () ;
 le signal de Margeride, sommet de la Margeride () ;
 le signal d'Écouves, sommet de la Normandie et deuxième plus haut sommet du Massif armoricain ().
En Suisse :
 le signal de Bougy, point culminant des hauteurs d'Aubonne dans le canton de Vaud.
 Autres lieux :
 Signal Mountain, ville du Tennessee.

Titres 

 Signal, second single du groupe japonais KAT-TUN, sorti en 2006 ;
 Signal, chanson du groupe Girl Next Door sorti en 2012 ;
 Signals, album du groupe Rush sorti en 1982 ;
 Signal, série télévisée sud-coréenne diffusée en 2016 ;
 Signal, magazine de propagande nazie, avec des versions en plusieurs langues, diffusé de 1940 à 1945.

Autres 
 Signal, marque de produits destinés à l'hygiène bucco-dentaire (brosse à dents, dentifrice, etc.) faisant partie du groupe Unilever.
 Tour Signal, projet abandonné de tour de très grande hauteur dans le quartier de La Défense, en France.

Voir aussi 
 
 ''